Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au .

Johanna Konta remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Atawo et Abigail Spears.

Primes et points

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Américaine Anna Tatishvili, remplacée par Urszula Radwanska.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Stanford
Tennis aux États-Unis en 2016
Sport en Californie en 2016
Sport aux États-Unis en juillet 2016
Tennis en juillet 2016